

Sigle 
 La Ferroviaria Italiana – società italiana di trasporto pubblico ferroviario e stradale

Codici 
 LFI – codice aeroportuale IATA dell'Hampton Air Force Base, Hampton/Langley, Stati Uniti

Informatica 
 LFI – Local File Inclusion, tecnica di attacco informatico